Stony Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stony Ridge (Indiana)
 Stony Ridge (Ohio)
 Stony Ridge (Virginia)

Stony Ridge steht für:
 (10168) Stony Ridge, einen Asteroiden des Hauptgürtels